Osoby o nazwisku Lerman:
 Abram Lerman (1922–1979) – ukraiński piłkarz
 Anita Lerman (ur. 1944) – amerykańska polityczka
 Antony Lerman (1946–?) – brytyjski pisarz
 April Lerman (ur. 1969) – amerykańska aktorka
 Diego Lerman (ur. 1976) – argentyński reżyser, producent i scenarzysta
 Dragutin Lerman (1863–1918) – chorwacki explorer
 , amerykańska poetka, powieściopisarka i autorka opowiadań
 Halina Lerman (zm. 2013) – polska malarka-kolorystka
 Jonathan Lerman (ur. 1987) – amerykański artysta
 Kevin E. Lerman (ur. 1984) – amerykański pisarz i myśliciel
 Leo Lerman (1914–1994) – amerykański pisarz i redaktor
 Leonard Lerman, amerykański biolog
 Lindsey Miller-Lerman (1946–?) – amerykańska prawniczka
 Liz Lerman (1947–?) – amerykańska choreografka
 Logan (Wade) Lerman (ur. 1992) – amerykański aktor
 Miles Lerman (1920–2008) – amerykański działacz
 Murray Lerman (1910–1972) – amerykański komiki i aktor teatralny 
 Richard Lerman (ur. 1944) – amerykański kompozytor, i artysta dźwiękowy
 Stewart Lerman – amerykański producent muzyczny, inżynier dźwięku